Molekulska formula -{C21H36O2}- se može odnositi na:

 Adipostatin A
 Pregnanediol